Kapucijnenkerk (Aalst)
 Kapucijnenkerk (Boedapest)
 Kapucijnenkerk (Brugge)
 Kapucijnenkerk ('s-Hertogenbosch)
 Kapucijnenkerk (Maaseik)
 Kapucijnenkerk (Oostende)
 Kapucijnenkerk (Warschau)

Zie ook
 Kapucijnenklooster (doorverwijspagina)
 Minderbroederskerk (doorverwijspagina)
 Franciscanenkerk (doorverwijspagina)